Sääskisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Sääskisaari (ö i Södra Österbotten), Seinäjoki,  (2 ha)
2. Sääskisaari (ö i Norra Savolax), Varkaus,  (2 ha)
3. Sääskisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (1 ha)
4. Sääskisaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala,  (2 ha)
5. Sääskisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,34, long 27,14),  (4 ha)
6. Sääskisaari (ö i Södra Karelen), Imatra,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar